Momentum é o sexto álbum de estúdio de Jamie Cullum, lançado a 20 de maio de 2013.

Lista de faixas

Álbuns de 2013
Álbuns de Jamie Cullum